Степни (район) (Stepney) – рабочий район в Тауэр-Хамлетс восточном боро Лондона. 

Степни, Алекс (род. 1942) — английский футболист, вратарь;
Степни, Джордж (1663—1707) — английский поэт и дипломат;
Степни, Найджел (1958—2014) — английский инженер Формулы-1.